Diário do Vale é uma empresa jornalística com sede em Volta Redonda, na região Sul do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Fundado em 1992 pelos jornalistas Aurélio Paiva e Fátima Brandt, é o maior jornal da região sul fluminense, com circulação diária, cobrindo cerca de quinze municípios da região, inclusive Barra Mansa, Resende, Angra dos Reis, Paraty, Barra do Piraí, Valença, Vassouras e Piraí.

A primeira capa do periódico, ainda em preto e branco, data de 5 de outubro de 1992 e anunciava o resultado das eleições municipais daquele ano, com a vitória de Paulo César Baltazar da Nóbrega na corrida à prefeitura de Volta Redonda. Fizeram parte da primeira equipe de jornalistas do Diário do Vale os profissionais: Sônia Paes, Dicler Simões de Souza, Fátima Brandt, Aurélio Paiva, Luiz Cláudio Hermógenes e Fernando Pedrosa.

Possui gráfica própria, impressão colorida e mantém, além do noticiário regional, um caderno com notícias nacionais, um segundo caderno (lazer) e um caderno de classificados. Aos domingos edita outros cadernos especiais.

Dicler Simões de Souza foi chefe de reportagem no Diário do Vale até sua morte, em 29 de março de 2010, vítima de um AVC. Dicler ganhou reconhecimento na região por sua atuação como radialista e por reportar fatos locais de repercussão sobre o Regime Militar, nas décadas de 1960 e 1970, driblando a censura então existente, e também por ganhar prêmios internacionais por suas reportagens sobre preservação ambiental. O jornalista foi primeiro repórter a encontrar o corpo do ex-presidente da República Juscelino Kubitschek, morto em um acidente de carro na Rodovia Presidente Dutra, em 1976, na cidade de Resende.

O Diário do Vale possui uma versão online, sendo o primeiro veículo do interior do Estado a ter noticiário em 'Tempo Real', com a primeira notícia veiculada em 15 de dezembro de 1999. Enquanto o diretor-presidente discursava para uma seleta plateia durante a apresentação do novo site do jornal, da redação, os jornalistas Marcelo Mello e Ádamo Gonçalves publicavam, on-line, o discurso de Aurélio Paiva. Marcelo Mello e Ádamo Gonçalves foram os primeiros jornalistas do interior do Estado a serem responsáveis por uma editoria on-line, o Diário Em Tempo Real.

Ligações externas 
 

Jornais do Rio de Janeiro (estado)
Mídia de Volta Redonda